Claud bezeichnet:

 Claud (Alabama), gemeindefreies Gebiet im Elmore County, Alabama, USA
 Claud (Musiker), Schweizer Musikproduzent

Claud ist der Familienname folgender Personen:

 Guy Claud (* 1936), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:

 Claude
 Cloud